Een verkeersweg:
 N717 (België)
 N717 (Frankrijk)
 N717 (Nederland), zie Provinciale weg 717

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing